Добриње може да се односи на:

 Добриње (Бијело Поље), насеље у општини Бијело Поље, Република Црна Гора
 Добриње (Тутин), насеље у општини Тутин, Рашки округ, Република Србија
 Добриње (Високо), насеље у општини Високо, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ